Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1960 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1960) was de 13e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 16 april en 24 april gespeeld in Oostenrijk. Er deden 16 teams mee. Hongarije werd voor de eerste keer winnaar. De finale in Wenen werd met 2–1 gewonnen van Roemenië. Portugal werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Voetbal in 1960
Voetbal in Oostenrijk
Europees kampioenschap voetbal onder 19